Der Chämmertenbach (auch Chämmeter Bach und Kämmater Bach genannt) ist ein kleiner Bach am Nordhang des Adlisbergs im Kanton Zürich in der Schweiz. Auf älteren Karten trägt er noch den Namen Gockhauserbach, heute trägt der parallel verlaufende Gockhuserbach diesen Namen.  

Er entspringt aus der Rooswies am Ortsrand von Gockhausen, durchrinnt dann nordwärts das Chämmeterholz, bildet bei der Waldegg eine kleine Schlaufe, fliesst von dort geradewegs ins Sonnenthal, wo er in den Breitibach mündet, der sich schliesslich gut einen halben Kilometer weiter nördlich bei der Gerberei zu Dübendorf in die Glatt ergiesst.

Einzelnachweise 

Geographie (Dübendorf)